Simon Watson (né le  à Waterloo, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Université de St. Lawrence || ECAC ||31 ||3 ||3 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Université de St. Lawrence || ECAC ||25 ||1 ||5 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Université de St. Lawrence || ECAC ||34 ||3 ||2 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2005-2006 || Université de St. Lawrence || ECAC ||26 ||4 ||3 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2006-2007 || Cotton Kings de Lubbock || LCH ||62 ||24 ||25 ||49 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2007-2008 || Rage de Mountain Rocky || LCH ||64 ||23 ||28 ||51 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Rage de Mountain Rocky || LCH ||61 ||20 ||30 ||50 ||36 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || Mavericks du Missouri || LCH ||63 ||10 ||28 ||38 ||52 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2010-2011 || Mavericks du Missouri || LCH ||48 ||18 ||14 ||32 ||24 ||9 ||1 ||4 ||5 ||0

Notes et références 

Naissance en avril 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Saints de St. Lawrence
Joueur des Mavericks du Missouri
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Waterloo (Ontario)